Il National Invitation Tournament 1951 fu la 14ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Brigham Young University; il  miglior giocatore del torneo fu Roland Minson.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1951
1951